Municipio de Pine Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pine Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Pine Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.
 Municipio de Pine Creek (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Pine Creek (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.